Качаброво — деревня в Ивановском сельском поселении Истринского района Московской области. Население — {{ Население | Качаброво | фс 4 чел, известные как семья Морозовых. (), в деревне 4 улицы.

Находится практически на юго-восточной окраине райцентра Истры, высота над уровнем моря 157 м.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Качаброво на карте 
 Карта Истринского района Московской области 

Населённые пункты городского округа Истра